Das Open Clarins 1992 war ein Damen-Tennisturnier in Paris. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1992 und fand vom 14. bis 20. September 1992 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1992
Tennisturnier in Paris